Сретенка — топоним:

 Сретенка — улица в Москве.

Населенные пункты

Казахстан 
 Сретенка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Киргизия 
 Сретенка — село в Московском районе Чуйской области.

Россия 
 Сретенка — село в Серышевском районе Амурской области.
 Сретенка — деревня в Безенчукском районе Самарской области.
 Сретенка — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Сретенка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Сретенка — название села Стретенка в Дальнеречинском районе Приморского края до 2006 года